Лось:
 Лось (лат. Alces alces) — парнокопытное млекопитающее.
 Американский/канадский лось (лат. Cervus elaphus subspp., англ. American elk) — не совсем корректный перевод английского названия вапити — американских подвидов благородного оленя, иногда выделяемых в отдельный вид Cervus canadensis.

Искусство 
 Лось — скульптура в Выборге.
 Лось — скульптура в Советске Калининградской области.
 Лось — геоглиф в Челябинской области.

Техника 
 Лось (карабин) — семейство советских охотничьих карабинов.
 ГАЗ-3351 «Лось» — российский двухзвенный гусеничный вездеход.
 PZL.37 Łoś (Лось) — польский бомбардировщик, принятый на вооружение в 1938 году.
 WB Group Łoś (Лось) — польский беспилотный летательный аппарат.
 Bandvagn 206 (Лось) — вездеход с гусеничным движителем, разработанный в 1974 году шведской фирмой Haegglunds.

Разное 
 «Лось» — сленговое финансовое название биржевой заявки «стоп лосс».

Топоним 
Населённые пункты
 Лось — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Лось — посёлок в Переславском районе Ярославской области.

Река
 Лось — малая река в г. Москва, левый приток реки Ичка (бассейн реки Москва).

Железнодорожная платформа
 Лось — железнодорожная платформа Ярославского направления МЖД в Москве.

Фамилия 
 Лось — польско-русский графский и дворянский род герба Домброва.
 Лось, Александр Иванович (род. 1951) — советский, украинский и молдавский автогонщик, 4-кратный чемпион СССР по автокроссу в классе «багги».
 Лось, Андрей Филиппович (1913—2000) — офицер Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, литературный сотрудник и военный корреспондент.
 Лось, Дмитрий Анатольевич (род. 1964) — российский биолог, специалист в области физиологии растений, член-корреспондент РАН (2019).
 Лось, Евдокия Яковлевна (1929—1977) — белорусский советский писатель, член Союза писателей СССР.
 Лось, Леонид Фёдорович (1928—2000) — советский архитектор, лауреат Государственной премии УССР.
 Лось, Людвик Михал (1690—1758) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян каменецкий (1740—1754) и львовский (1754—1758).
 Лось, Феликс Антоний (1737—1804) — государственный деятель Речи Посполитой, генерал войск коронных, библиофил и коллекционер.
 Лось, Фёдор Евдокимович (1908—1980) — советский историк, доктор исторических наук (с 1953 года), профессор.
 Лось, Филипп Григорьевич (род. 1967) — российский театральный режиссёр, исполнительный директор Московского театра «Школа современной пьесы», заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Лось, Ян (1860—1928) — славист, член Польской Академии наук, член-корреспондент АН СССР.

Прозвище
 Лось (род. 1984) — американский рестлер и бывший игрок в американский футбол Куинн Оджиннака.

См. также 
 Лоси (значения)
 Лосиха (значения)